Бриконві́ль, Бріконвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний захід від Орлеана, 11 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Сайт мерії муніципалітету Бриконвіль 
 Бриконвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бриконвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар